Sator – rodzaj gadów z rodziny frynosomowatych wyróżniany przez niektórych systematyków z rodzaju Sceloporus, przez innych traktowany jako podrodzaj.

Gatunki 
Sator angustus 
Sator grandaevus

Bibliografia 
 Bell, E.L.; Smith, H.M.; Chiszar, D. 2003. An annotated list of the species-group names applied to the lizard genus Sceloporus. Acta Zoologica Mexicana Nueva Serie 90: 103-174. (pdf) (en)

Frynosomowate